Danish Operational Sea Training (DOST) er for Søværnets 2. Eskadre (2ESK) den afsluttende del af et langt træningsforløb, som de danske kampenheder gennemgår under DANSARC (Danish Safety And Readiness Check), derfor fungerer det også som en slags "eksamen" på det lange træningsforløb og er med til at bevise at skibet er klar til internationale operationer samt indgå som en del af en flådestyrke.

Selve forløbet forgår ved Plymouth i England under FOST (Fleet Operational Sea Training, tidligere kendt som Flag Officer Sea Training), her deltager en lang række lande i deres træning der har rødder helt tilbage til 1958.

Trænings regime 
Hovedforløbet ved FOST tager ca. seks uger hvor at skib og besætning bliver kørt igennem et hårdt trænings program, der træner skibet i både at føre den eksterne kamp som del af en styrke, samtidig med at der forgår en intern kamp som følge af skader på skibet.

Træningen som enhederne modtager bliver skræddersyet til platformen og besætningens niveau samt tager højde for eventuelle nationale divergenser for at sikre det bedst mulige træningsudbytte.

For at sikre at den service der bliver leveret fra FOST altid er opdateret laves der løbende om på procedure og metoder som følge af tilbagemelding fra udsendte enheder der har været på FOST. Dette sikre et højt fagligt udbytte for deltagerne enheder.

Til at sikrer denne læring på består den sejlende stab (seariders) på omkring 300, alle specialister inden for deres område. Seariderne kommer ud på enhederne og er med til drive spillet samt evaluere på den enkelte.

Til den eksterne kamp er der tilknyttet enkelte sejlende enheder samt flyvende enheder hvis opgave udelukkende er til at supportere FOST, men en stor del af træningen kommer fra andre enheder der enten er på FOST sideløbende eller blot deltager et par dage som en del af træningen.

Torsdags krig 
Torsdags krig er det et ugentligt scenarie hvor der udføres en stører simuleret krig, det er oftest her hvor at der kommer besøg fra andre flåder der blot deltager en enkelt dag.

En torsdags krig for en deltagene enhed er et heldags fortagende, det starter tidligt om morgen med at få seariders om bord og så starter træningen om formiddagen og løber til ud på eftermiddagen. I løbet af disse timer kommer enheden igennem alle warfares samt en stille periode hvor at der udføres RAS (Replenishment At Sea) samt ”Action messing”, som betyder at spise hele besætningen af på meget kort tid inden at krigen starter igen. Afslutningen på dagen ender med en omfattende evaluering der munder ud i punkter der skal forbedres til næste gang.

Enheder der har gennemført FOST/DOST 
Denne liste inkludere udelukkende danske enheder der har gennemført FOST.

L16 Absalon

L17 Esbern Snare

F361 Iver Huitfeldt

F362 Peter Willemoes

F363 Niels Juel

Andre betydninger 
DOST kan også refererer til forløbet der gennemføres af enheder fra 1 eskadre hvor den afsluttende del er GN DCTC (German Naval Damage Control Training Center).

MOST (MCMV Operational Sea Training) er MCM (Mine CounterMeasures) tilsvarende træning.

Kilder 

 Ændring af navnet FOST: UKDJ 
 Er en dansk fregat klar til krig: FAK
 FOST trænings video: Save the Royal Navy 
 FOST beskrivelse: Royal Navy 
 FOST Thursday War: Forces TV 

Søværnet